Por «calle de Santo Domingo» o «calle Santo Domingo» pueden conocerse las siguientes vías:
la calle Santo Domingo de la ciudad chilena de Santiago de Chile;
la calle Oscura de la ciudad española de Oviedo, antes conocida como «calle Santo Domingo»; y
la calle de Santo Domingo de la ciudad española de Vitoria.